

Personnalités 
 Belinda (1989-) est une actrice et chanteuse mexicaine.
 Frank Peter Belinda, nom de plume de Jacques Pierroux, (1928-1981), écrivain belge, auteur de roman policier, de roman d'espionnage et de science-fiction.

Littérature 
 Belinda est un roman de Maria Edgeworth, publié en 1801.

Astronomie 
 Belinda est un satellite d'Uranus découvert en 1986.

Cinéma 
 Johnny Belinda est un film américain de Jean Negulesco, sorti en 1948.
 Belinda, un film documentaire français réalisé par Marie Dumora, sorti en 2017.

Télévision 
 Belinda est une telenovela mexicaine, produite par TV Azteca en 2004.

Musique 
 Belinda est le titre d'une chanson de Claude François.
 Belinda est le titre d'une chanson d'Eurythmics.

Toponyme 
 Mont Belinda